Cavalla kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Nomós Kaválas, prefektur i Östra Makedonien och Thrakien, з
 Kavala, stad i Östra Makedonien och Thrakien,

Liberia 

 Cavalla (distrikt i Liberia), Maryland County, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Liberiaförgreningar